Tille ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Tille (1866–1912), deutscher Philosoph
 Armin Tille (1870–1941), deutscher Archivar, Bibliothekar und Historiker
 Edda Tille-Hankamer (1895–1982), deutsch-amerikanische Germanistin und Hochschullehrerin
 Ferdinand Tille (* 1988), deutscher Volleyballspieler
 Johannes Tille (* 1997), deutscher Volleyballspieler
 Leonhard Tille (* 1995), deutscher Volleyballspieler
 Martin Tille (1883–1956), Landschaftsmaler und Illustrator
 Peter Tille (1938–1996), deutscher Bibliothekar, Schriftsteller und Aphoristiker
 Václav Tille (1867–1937), tschechischer Philologe und Schriftsteller
 Walter Tille (1906–1986), deutscher Gewerkschafter (FDGB) und Politiker, MdV

Tille bezeichnet
 einen Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Saône, siehe Tille (Fluss)
 einen antiken Siedlungshügel in der türkischen Provinz Adıyaman, siehe Tille Höyük
 das Hauptwerk des flämischen Erzählers Lode Baekelmans

Tillé bezeichnet
 eine französische Gemeinde im Département Oise, siehe Tillé

Siehe auch:
 Till
 Dill (Pflanze)